Ancaranesi – abitanti di Ancarano (Italia)
Ancaranesi – abitanti di Ancarano (Slovenia)